Александр Карл Людвиг Бюхнер (; 25 октября 1827, Дармштадт — 7 марта 1904, Ганновер) — немецкий и французский писатель. Педагог, профессор. Историк литературы.

Биография 
Родился в Дармштадте в семье врача. Младший брат писателей Георга и Луизы, поэта и драматурга Георга и философа Людвига Бюхнеров.

Почти все братья и сестры Бюхнера отеличались незаурядными способностями и талантами. Его племянником был Эрнст Бюхнер (1850—1924), химик-изобретатель.

Изучал право в Гисенском университете. Вместе со своим братом Людвигом участвовал в революционных событиях 1848 года. Редактировал газету «Jüngste Tag».

Позже, разыскивался полицией, был арестован и допрошен, но позже — отпущен.

После окончания учёбы работал асессором в г. Ланген (Гессен). В 1851 побывал на Всемирной выставке в Лондоне, где встретился с немецкими революционерами- эмигрантами, участвовал в заговоре по созданию в Германии нескольких республик и объединению их, по примеру США, в объединённое немецкое государство. Заговор был предан доносчиком.

С 1852 работал преподавателем на факультете философии в Цюрихе. С 1855 года жил во Франции, преподавал современные языкови в католическом колледже Нотр-Дам в Валансьене. Позже — профессор литературы в Кан (Нормандия).

В 1870 году принял французское гражданство.

Избранная библиография 
На немецком языке
 Geschichte der englischen Poesie (История английской поэзии, в 2-х томах. Дармштадт, 1855)
 Französische Litteraturbilder (Французская литература, в 2-х томах. Франкфурт-на-Майне, 1858)
 Lautverschiebung und Lautverwechselung, (1863)
 Jean Paul in Frankreich. (Штутгарт, 1863)
 Der Wunderknabe von Bristol. (Лейпциг, 1861)
 Lord Byrons letzte Liebe. (в 2-х томах. Лейпциг, 1862)
 Das «tolle» Jahr. (1900)
На французском языке
 La jeune Allemagne et l’école romantique. (1863)
 Le roman réaliste en Allemagne. (Реалистический роман в Германии, 1864)
 Les comédies de Shakespeare. (Комедии Шекспира. Кан, 1864)
 Considérations sur le roman moderne. (1868)
 Hamlet le Danois. (Париж, 1878)

Примечания

Ссылки 
 Alexander Büchner 

Переводчики Франции
Французские писатели XIX века
Историки литературы Германии
Педагоги Германии